Merry del Val ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Merry del Val y Zulueta (1864–1943), spanischer Diplomat
 Domingo Merry del Val y Zulueta (1866–1935), spanischer Maschinenbauingenieur und Unternehmer
 Marquis Rafael Merry del Val (1831–1917), spanischer Diplomat
 Rafael Merry del Val (1865–1930), spanischer Geistlicher, Kardinal der römisch-katholischen Kirche